3M Performance 400 steht für:
 ein Rennen der NASCAR-Nextel-Cup-Saison 2006, siehe Heluva Good! Sour Cream Dips 400
 ein Rennen der NASCAR-Nextel-Cup-Saison 2007 und der NASCAR-Sprint-Cup-Saison 2008, siehe Pure Michigan 400